

Geografia 
 Prati – rione della città di Roma
 Prati – frazione di Val di Vizze in provincia di Bolzano
 Prati – frazione di Ala in provincia di Trento
 Prati – frazione di Boscochiesanuova in provincia di Verona
 Prati – frazione di Vezzano Ligure in provincia della Spezia
 Prati – frazione di Racines in provincia di Bolzano
 Prati – frazione di Comignago in provincia di Novara
 Prati – frazione di Prunetto in provincia di Cuneo
 Prati – frazione di Castel di Casio nella città metropolitana di Bologna
 Prati – frazione di Trevignano in provincia di Treviso
 Prati – frazione di Alanno in provincia di Pescara
 Prati – unica frazione di Villanova Canavese nella città metropolitana di Torino
 Prati di Tivo – frazione di Pietracamela in provincia di Teramo

Edifici 
 Casa d'Italia Prati – Roma
 Palazzo Prati – Alessandria
 Palazzo Prati di Rovagnasco – Alessandria
 Palazzo Dalla Rosa Prati – Parma
 Teatro Prati – teatro nel centro storico di Roma

Persone 
 Alessio Prati (1750-1788) – compositore italiano
 Angelico Prati (1883-1961) – glottologo e linguista italiano
 Arnaldo Prati (1939-2011) – arbitro di calcio italiano
 Artemio Prati (1907-2004) – vescovo cattolico italiano
 Carlo Prati ((1617 circa-1700) – organaro italiano
 Eugenio Prati (1842-1907) – pittore italiano
 Eugenio Prati (1889-1979) – scultore e pittore italiano naturalizzato brasiliano
 Franz Prati (1944) – architetto e artista italiano
 Gioacchino Prati (1790-1863) – patriota italiano
 Giovanni Prati (1815-1884) – poeta e politico italiano
 Marilù Prati, nome d'arte di Maria Luisa Gleijeses (1953) – attrice italiana
 Mario De Prati, all'anagrafe Mario Deprati (1928) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Mercuriale Prati (1715-1806) – vescovo cattolico italiano
 Pamela Prati, all'anagrafe Paola Pireddu (1958) – showgirl, attrice e cantante italiana
 Pierino Prati (1946-2020) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo attaccante
 Pino Prati (1902-1927) – alpinista italiano
 Pio Prati (1768–...) – politico italiano
 Walter Prati (1956) – compositore e performer italiano

Altro 
 Liceo Classico Giovanni Prati – Trento
 Rifugio Pino Prati – Trento